Со Ин Гук (, ; род. 23 октября 1987, Ульсан, Южная Корея) — южнокорейский актёр и певец. Начал свою певческую карьеру после победы на шоу талантов «Superstar K» в 2009 году. Сделал настоящий прорыв в актёрской карьере, снявшись в сериале «Ответ 1997» канала tvN.

Биография 
Со Ин Гук родился 23 октября 1987 году в Ульсане, Южная Корея. В десять лет решил, что станет певцом, так как был вдохновлен корейским рок-музыкантом Ким Чжон Мином. Он выступал на семейных сборах и школьных мероприятиях. Со Ин Гук продолжал изучать музыку в Applied Music at Daebul University, а также был частью многочисленных прослушиваний и развлекательных учреждений. Ему пришлось бороться с булимией, потому что неоднократно получал отказ из-за его лишнего веса.

Карьера

2009—2012: «Superstar K» и «Ответ 1997» 
В 2009 году стал победителем шоу талантов «Superstar K» (Mnet).

В 2012 году снялся в музыкальном проигрывателе «Gwanghwamun Love Song», а также осуществил экранный дебют с второстепенной ролью в «Дождь Любви» (KBS). Он также подписал договор с японским агентством Irving Entertainment. В том же году он получил ведущую роль на канале tvN в дораме «Ответ 1997». Со Ин Гук играл молодого парня с неразделенной любовью. Благодаря этой роли он получил много внимания и оваций. Он также записал два сингла для звуковой дорожки (дует с Джон Ён Чжи), одно из которых «All For You», стало одним из самых хорошо продаваемых синглов года на Gaon Single Chart. Чуть позже, он появился в «The Sons» (MBC), более известной как «Rascal Sons».

2013—2016: Японский дебют, разные шоу и возвращение к актерской деятельности 
С января по июнь Со принимал участие в съемках реалити-шоу «I Live Alone».

В апреле он вернулся на сцену с новым синглом «With Laughter or with Tears» (душевная баллада). В его музыкальном видео была задействована актриса Ки Хён Сон, с которой певец сыграл душевный распад.

Несколькими неделями позже, песня была представлена с синглом «Fly Away» на японском языке.

В июне Со Ин Гук снялся в «Повелитель Солнца», играя молодого охранника, который занимал высокую должность. Он влюбляется в главную героиню и становится так называемым соперником главного героя.

В октябре он получает ведущую роль в «Нет Дыхания». В главных ролях: Со Ин Гук, Ли Чжон Сок, Квон Юра.

Затем Со получает двойную роль в «Другое Расставание», продюсируемый LOEN Entertainment. Премьера фильма состоялась 17 февраля 2014 года. В фильме рассказывается о мужчине с женщиной, которым приходится встречаться друг с другом в последние дни своей жизни.

В том же году, Со принимает участие в съемках новой дорамы «Король Старшей Школы». Главный герой ведет двухстороннюю жизнь, одна из которых представляет его учеником старшей школы, увлекающийся хоккеем, а другая директором IT-компании. Годом позже, Со Ин Гук снимается в дораме «Король Сончжо», играя соперника в политике и любви.

С марта по май 2015 года Со участвует в шоу «Закон Джунглей» (сезон проходит в Индокитае).

В том же году он играет одаренного детектива в «Привет, Монстр», премьера которого, состоялась в июне.

15 декабря 2015 года он участвовал вместе с другими артистами Jellyfish Entertainment на совместной трассе «Love In The Air» (Hangul: 사랑난로) для Jelly Christmas 2015 — 4랑. Сингл занял второе место на Gaon Digital Chart.

В 2016 году он снова присоединяется к «Закон Джунглей» (сезон проходит в Монголии). В этом же году он снялся в «38 Опергруппа» на кабельном канале OCN, играя профессионального мошенника, благодаря которому дорама заняла самые высокие рейтинги канала. После он получил ведущую роль в романтической комедии «Шопоголик Луи»/«Король Шопинга Луи» канала MBC.А также в 2018 году снялся в дораме И миллионы звезд падают с небес.(корейская версия)

Фильмография

Телесериалы 

|-
|2022
|«Нефтепровод»
|Pin-dol
|}

Веб-дорамы

Фильмы

Разные шоу

Видеоклип

Муз-театр

Дискография

Корейская дискография 
EPs

«Callin» / «부른다» (2009)

«Just Beginning» (2010)

«애기야» (2010)

«Perfect Fit» (2012)

«With Laughter or with Tears» (2013)

Singles

«Run to Me» (2009)

«Take» (2010)

«Broken» (2011)

«Shake It Up» (2011)

«I Can’t Live Bacause of you» (2013)

«With Laughter or with Tears» (2013)

«Mellow Spring (BOMTANABA)» (2014)

«Seasons of the Heart» (2016)

Японская дискография 
Студийный альбом

«Everlasting» (2014)

EPs

«Hug» (2014)

Синглы

«Fly Away» (2013)

«We can Dance Tonight» (2013)

Лучший Альбом

«Last Song» (2015)

Достижения

Достижения и Награды

Примечания

Ссылки 
 http://www.hancinema.net/korean_Seo_In-guk.php
 https://web.archive.org/web/20161205035939/http://www.seoinguk.co.kr/main/intro.php
 http://www.imdb.com/name/nm5364609/
 http://www.kmdb.or.kr/eng/vod/mm_basic.asp?person_id=00171537

Фотомодели Республики Корея